Philip Harrison Annesley (29. března 1927 – 11. března 2011) byl anglo-irský šlechtic a 11. hrabě Annesley.

Život 
Narodil se 29. března 1927 jako syn Roberta Annesleye, 9. hraběte Annesley a jeho manželky Nory Harrison. Vzdělával se na Strode's College.

Dne 24. března 1951 se oženil s Florence Eileen Johnston, s dcerou Johna Arthura Johnstona.

Dne 2. února 2001 po smrti svého bratra zdědil titul hrabě Annesley.

Zemřel bezdětný 11. března 2011 v Bridportu.

Externí odkazy 
  The Peerage
  University of Hull - Royal Genealogy Database 

Muži
Irská hrabata
Annesleyové
Narození 29. března
Narození v roce 1927
Úmrtí 11. března
Úmrtí v roce 2011